Hells Angels, een internationale motorclub

Vernoemd
Hell's Angels (film), een film uit 1930